Localidades
Cayce (Kentucky)
Cayce (Carolina do Sul)

Pessoas
Edgar Cayce
James Hardie Cayce

Desambiguação